Amarone (restaurant) - restaurant in Rotterdam
 Amarone della Valpolicella - Italiaanse rode wijn
 Amarone (roman) - Zweedse roman van Måns Ivarsson en Tomas Petersson